Io, Matia – brano musicale di Antonella Ruggiero
La strada del perdono/Io, Matia – singolo di Antonella Ruggiero
Stasera... che sera!/Io, Matia – singolo dei Matia Bazar